Kako steht für:
 Kako (Sprache), Bantusprache in Zentralafrika, auch Dikaka, Kaka, Mkako, Nkoxo oder Yaka
 Kako (Schiff, 1926), schwerer Kreuzer der kaiserlichen japanischen Marine
  kyrillischer Buchstabe К

Orte:
 Kako (Guyana), in Guyana, Südamerika
 Kako (Bihar), in Bihar, Indien
 Kako-gun (Hyōgo), Landkreis in der Präfektur Hyōgo, Japan

Personen:
 Kako (Prinzessin) (* 1994), japanische Prinzessin
 Takashi Kako (* 1947), japanischer Komponist

KAKO steht als Abkürzung für:
 Akron-Washington County Airport, Washington, USA, als IATA-Flughafencode

Siehe auch:
 Kaco
 Caco

Abkürzung